Ко́мната:
 Комната — помещение внутри здания, отделённое от других помещений внутренними стенами.
 Комната — село в Кременецком районе Тернопольской области, Украина.
 «Комната» — московская рок-группа, играющая в стиле акустического поп-рока.

Фильмы:
 «Комната» — кинофильм, 2001, Нидерланды, реж. Рутгер Хауэр.
 «Комната» — кинофильм, 2003, США, реж. Томми Вайсо.
 «Комната» — кинофильм, 2015; Ирландия, Канада; реж. Ленни Абрахамсон.